Hello může být:

příjmení
 Ernest Hello (1828–1885) – francouzský spisovatel a filosof

hudba
 Hello (hudební skupina) – britská glamrocková skupina
 Hello! (album) – album skupiny Status Quo z roku 1973
 Hello (album, Half Japanese) – album skupiny Half Japanese z roku 2001
 Hello (album, Tristan Prettyman) – album zpěvačky Tristan Prettyman z roku 2008
 Hello, Dolly! – americký muzikál
 Hello, I Love You – píseň americké skupiny The Doors
 Hello (píseň, Adele) – píseň britské zpěvačky Adele z alba 25 (2015)
 Hello World (album) – album nahrávek Michaela Jacksona

jiné významy
 Hello Kitty – japonská kreslená kočička
 Hello world – počítačový program

Externí odkazy